Rafael Nadal vann titeln efter ha besegrat Cameron Norrie med 6–4, 6–4 i finalen. Nadal förlorade inte ett enda set under turneringen, vilket var 30:e gången i karriären han genomfört bedriften. Det var hans fjärde titel i Acapulco och totalt 91:a singeltitel i karriären.

Alexander Zverev var regerande mästare, men blev diskvalificerad från turneringen efter osportsligt beteende i den första omgången i dubbelturneringen.

Seedning

 Daniil Medvedev (Semifinal)
 Alexander Zverev (Andra omgången, diskvalificerad)
 Stefanos Tsitsipas (Semifinal)
 Rafael Nadal (Mästare)
 Matteo Berrettini (Första omgången, utgick)
 Cameron Norrie (Final)
 Taylor Fritz (Andra omgången)
 Pablo Carreño Busta (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Daniel Altmaier (Kvalificerad)
  Oscar Otte (Kvalificerad)
  Kevin Anderson (Kvalificeringsmatch)
  Peter Gojowczyk (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Steve Johnson (Första kvalomgången)
  Denis Kudla (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Yoshihito Nishioka (Kvalificerad)
  Andreas Seppi (Första kvalomgången)

Kvalificerade
  Daniel Altmaier
  Oscar Otte
  J. J. Wolf
  Yoshihito Nishioka

Lucky losers 
  Peter Gojowczyk
  Denis Kudla
  Stefan Kozlov

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
Lottning
Kvallottning

Noter

Abierto Mexicano Telcel 2022 – Singel
2022 – Singel